Cossy ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Cossy (1911–1972), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Robert Cossy (1861–1920), Schweizer Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Cossi
 Kossy